Рід налічує 2 види риб родини цихлові.

Види 
 Krobia guianensis (Regan, 1905)
 Krobia itanyi (Puyo, 1943)
 Krobia xinguensis Kullander, 2012

Джерела 

Риби Південної Америки
Cichlasomatinae